Заборово — название населённых пунктов в России:

 Заборово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Заборово — село в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Заборово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.